La formula molecolare C6H10 può indicare:
 Cicloesene
 Esino
 Esadiene

Formule molecolari